Лидия Альбертовна Треммери (; 27 февраля 1946, Гент, Бельгия — 14 июля 1996, Киев) — украинская художница бельгийского происхождения, пастелист и литографист. Член Национального союза художников Украины (с 1980). Почётный гражданин Королевства Бельгия.

Биография и творческое становление 
Лидия Треммери родилась 27 февраля 1946 года в городе Генте, Бельгия. Её родители познакомились в годы Второй мировой войны на немецком локомотивном заводе, где оба работали по принуждению. Альберт Франсуа Треммери был бельгийским военнопленным, а мать, Мария Юшкевич — украинка-остарбайтер, угнанная из Киева. После войны семья жила в Бельгии вплоть до 1965 года. Лидия росла в среде, пропитанной духом Фландрии и её культурными традициями. В 1963 году Лидия поступила в 

Все послевоенное время  украинская бабушка Лидии, Берта Вулинская, сбежавшая от расстрелов в Бабьем Яру  , разыскивала свою дочь через объявления в зарубежной газете «Голос Родины». Таким образом Мария Юшкевич узнала, что ее мать жива. В 1963 году семья Треммери впервые посетила Киев, а затем было принято решение переехать в советскую Украину. В 1965 году, после двух лет ходатайств, было получено разрешение на воссоединение семьи в Киеве. Так начался «советский период» в жизни 19-летней Лидии.  Художественное образование Лидия Треммери продолжила в непривычных для нее, советских условиях, изучая с переводчиками русский язык. В 1966 году она поступила на факультет графики Киевского художественного института (нынче НАОМА) , который закончила в 1973 году  (профессоры: Василий Касиян, Василий Чебаник).

В 1970 году  Лидия родила дочь Елену. Тему счастливого материнства, радость беззаботного пребывания на природе, игр и физических упражнений художница плодотворно развивала в своем творчестве. Работы активно экспонировались на ежегодных республиканский и всесоюзных молодежных выставках эстампов. На протяжении всего творческого периода Лидия работала художником-иллюстратором детских книжек, преимущественно в издательстве «Веселка»: «Качка-дивачка» Яна Бжехви (укр),, «Папужка і метелик» Бориса Апрілова (укр) и другие. Среди иллюстраций выделяются гравюры, созданные по мотивам романа Шарля де Костера «Легенда о Тиле Уленшпигеле». Одна из семи гравюр, «На палубе», экспонируется в Луганском областном художественном музее.

Выставочная деятельность 
 1973 год — Республиканская выставка «Этюды» (Рига)
 1975 год — выставка «Женский портрет»
 1976 год — Республиканская выставка книги
 1976 год — выставка «Эстамп»
 1977 год — Республиканская выставка молодых художников
 1978 год — женская выставка СХУ
 1980 год — женская выставка СХУ
 1980 год — Республиканская выставка «Эстамп»
 1980 год — Республиканская выставка молодых художников
 1982 год — Всесоюзная выставка «Эстамп»
 1982 год — Республиканская выставка «Эстамп»
 1983 год — групповая творческая выставка СХУ

В 1980 году  становится членом Союза художников УССР (СХУ). С 1980 года Лидия Альбертовна начинает создавать работы в технике литографии.

В 1985 году в выставочном зале Союза художников (Киев) открывается групповая выставка творчества пяти художников. Кроме Лидии Треммери свои работы выставили художники-графики Наталья Владимировна Болдырева, Наталья Владимировна Левчишина, Оксана Леонтеьевна Лысенко и Юрий Григорьевич Логвин.  представила 4 литографии: «В интерьере», «Ню», «Зелёное яблоко» и «Игра с Луной». Некоторые ее работы с обнаженными фигурами не понравились выставочной комиссии СХУ и ей предложили их снять. Однако художница проявила характер и отстояла свою позицию, обосновывая свое восхищение «ню» избранным ею направлением и стилистикой постимпрессионистов и, в частности, фовистов. После этого путь на выставки для нее были закрыт, ведь партийная номенклатура определила ее искусство как «буржуазное», «не советское». Однако художница, оказавшись в условиях «андеграунда», не изменила себе и продолжала творить свободно, по собственному выбору. Станковые листы Л. Треммери, насыщенные цветом, абстрактными и экспрессивными формами, отвечали эмоциональному и духовному состоянию художницы.

В 1986 году, через месяц после катастрофы на Чернобыльской АЭС, у  диагностировали онкозаболевание, началась изнурительная борьба за выживание. Ценность любого момента, радость дарованной, но мимолетной жизни художница воспроизводила в разноцветных листах пастелей  и литографий.  Жизнеутверждающие композиции нашли признание в стране, где прошла ее молодость. В 1989 году галереи Гента охотно приняли десяток эстампов, которые были успешно распроданы. По возвращении из Бельгии, художница создает "женскую" серию пастелей: "Женщина с кошкой", "Женщина с кактусом", "Женщина с собакой", а также два десятка эскизов будущих картин. Но в 1993 году от инсульта умирает её муж , печатник Художественного фонда, и все созданные с 1991 года пастели остаются единичными творениями.

Лидия Треммери скончалась 14 июля 1996 года в возрасте 50 лет, похоронена в Киеве на кладбище «Вита-Почтова».

Творческое наследие 
За всю свою творческую карьеру Лидия Треммери создала около 100 произведений искусства, среди которых рисунки, пастели, линогравюры и литографии. Кроме основных творческих работ, в наследие Лидии Треммери входят иллюстрации к детским книгам, а также линогравюры, выполненные на заказ Художественного фонда. Это сюжеты из известных сказок и натюрморты, в которых художница передавала тонкий флёр фламандского искусства. В 1980-х годах Лидия Альбертовна Треммери была внесена в Единый реестр профессиональных художников. Коллекция из 20 литографий Лидии Треммери хранится в Национальном художественном музее Украины в Киеве.

В 1992 году Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгии Ингеборг Кристофферсен присвоила Лидии Треммери звание «Почётный гражданин Королевства Бельгии» .

В том же 1992 году, 24 апреля, в газете «Het Volk» (Гент) вышла статья журналиста Джимми Мартенса (Jimmy Martens) «про художницу родом из Бельгии, которая вот уже 27 лет живёт в Украине и создает удивительные картины».

В 2000 году в галерее «Колта», что на ул. Костельной в Киеве, открылась посмертная персональная выставка Лидии Треммери. На ней посетители смогли впервые увидеть все литографии художницы и 7 пастелей.

В 2009 году прошла выставка работ художницы в галерее «Берва» (Киев) под патронатом Посольства Королевства Бельгия на Украине.

В 2016 году  в галерее «Локация» (Киев) состоялась выставка «Неизвестная пастель Лидии Треммери». Были представлены 29 пастельных эскизов, набросков, которые сегодня являются полноценными работами.

6 сентября 2017 года в Ивано-Франковске состоялась презентация книги-каталога «Лидия Треммери», автор — искусствовед  Презентация прошла в выставочном зале Национального Союза Художников Украины при участии дочки Лидии, Елены Треммери. По словам дочери, её мама «никогда не хотела подчиняться правилам. В работе совмещала сразу две техники — пастель и печать, технику литографии...» В своей рецензии к книге Владимир Качкан написал на укр."… Её живопись тонко, но все-таки сочеталась с традициями украинской классической и европейских модерновых новаторских школ и течений. Произведения Лидии Треммери — достаточно современные, они воспитывают, заставляют задумываться не столько над изображением внешности человека, сколько его, собственно, сущностью и назначением во времени."

Примечания

Литература 
 Книга-каталог Владимира Барана «Лідія Треммері / Lydia Tremmery», укр. (Івано-Франківськ: ЯРИНА, 2017. — 68 с.)
 Аннотация книги В.Барана «Лидия Треммери» на укр.: ІВАНО-ФРАНКІВЩИНА: МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ. Анотований бібліографічний покажчик за жовтень-грудень 2017 року. Живопис. Персоналії. стор. 19

Ссылки 
 Сайт, посвященный жизни и творчеству Лидии Треммери
 Каталог литографий Лидии Треммери
 Каталог пастелей Лидии Треммери
 Выставка Лидии Треммери в галерее «Берва» под патронатом Посольства Королевства Бельгия в Украине
 Презентация книги Владимира Барана «Лидия Треммери» в Ивано-Франковске
 Иван Костенко. Родина Лидии Треммери
 Открылась выставка картин художницы Лидии Треммери
 Наше фламандське мистецтво
 Виставка свободи
 Мистецтво і доля
 Треммери Лидия Альбертовна

Художники-абстракционисты
Художники Украины
Члены Национального союза художников Украины
Литографы
Художники-пастелисты